Janowo ist ein  polnischer  Ortsname:
   Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Janowo (Powiat Nidzicki), Dorf und Landgemeinde im Powiat Nidzicki
 Janowo (Iłowo-Osada), Dorf im Powiat Działdowski (vor 1945: Hansburg, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Janowo (Elbląg); Dorf im Powiat Elbląski (bis 1945: Ellerwald IV. Trift, Kreis Elbing, Ostpreußen)
 Janowo (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski (bis 1945: Johannisberg, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Janowo (Susz), Dorf im Powiat Iławski (bis 1945: Baadeln, Kreis Rosenberg, Westpreußen)
 Janowo (Sorkwity), Dorf im Powiat Mrągowski (bis 1928: Janowen, 1928 bis 1945 Heinrichsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Janowo (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki
 Janowo (Miłakowo), Dorf im Powiat Ostródzki
 Janowo (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński (bis 1945: Johannisthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)

  Woiwodschaft Niederschlesien:
 Janowo (Wiązów), Dorf im Powiat Strzeliński

  Woiwodschaft Pommern:
 Janowo (Lipnica), Dorf im Powiat Bytowski (bis 1945: Schnakenkaten, Kreis Rummelsburg, Pommern)
 Janowo (Sierakowice), Dorf im Powiat Kartuski
 Janowo (Liniewo), Dorf im Powiat Kościerski
 Janowo (Kwidzyn), Dorf im Powiat Kwidziński
 Janowo (Starogard Gdański), Dorf im Powiat Starogardzki
 Janowo (Pelplin), Dorf im Powiat Tczewski

  Woiwodschaft Westpommern:
 Janowo (Karnice), Dorf im Powiat Gryficki (bis 1945: Johannisthal, Kreis Greifenberg, Pommern)
 Janowo (Barlinek), Dorf im Powiat Myśliborski
 Janowo (Warnice), Dorf im Powiat Pyrzycki (bis 1945: Johannisberg, Kreis Pyritz, Pommern)
 Janowo (Szczecinek), Dorf im Powiat Szczecinecki